Евгений Чичваркин: 
 Чичваркин, Евгений Александрович (род. 1974) — российский предприниматель.
 Чичваркин, Евгений Васильевич (1943—2012) — советский и российский самбист, тренер, спортивный функционер.